Апостольская церковь () — католическая церковь в городе Кёльн в районе Ноймаркт (:de: Neumarkt (Köln)) (северная часть старого города (:de: Köln-Altstadt-Nord)) (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Церковь расположена на улице Apostelnstraße.
Апостольская церковь представляет собой романскую трёхнефную базилику с двумя трансептами. Церковь имеет одну западную и две восточных башни. Западная башня, имеющая высоту 67 м, является третьей по высоте среди всех романских церквей Кёльна, уступая только церквям Большой Святой Мартин и Святого Северина. Восточное средокрестие венчает восьмиугольный купол-фонарь.

История 

Первое церковное здание на месте Апостольской церкви было построено в конце IX века, а в X веке рядом с церковью возник монастырь Святых Апостолов. В первой половине XI века при кёльнском архиепископе Гериберте (999—1021) или архиепископе Пилгриме (:de: Pilgrim von Köln) (1021—1036) — историки расходятся во мнениях — строится новое церковное здание. Это здание было абсолютно нетипичным для культового строительства, так как хор этой церкви располагался не с восточной, как принято, а с западной стороны (в общем такое расположение алтарной части не является уникальным и иногда встречается даже среди больших соборов, например, в соборе Святого Петра в Риме). От этой церкви в нынешней Апостольской церкви сохранились стены главного и западного поперечного нефов.
В XI веке церковь находилась за пределами тогда ещё использовавшихся римских городских стен, которые проходили как раз перед церковью. Только в 1106 году были построены новые городские стены и Апостольская церковь оказалась в городской черте.
В 1150 году церковь подверглась значительной перестройке. Прежде всего хор был перенесен в восточную часть. На месте бывшего западного хора был обустроен вестверк с 67-метровой башней. Существует предположение, что перестройка была обусловлена пожаром. Однако необходимо учитывать тот факт, что в XII столетии Кёльн был охвачен «строительной лихорадкой» и Апостольская церковь должна была перестраиваться и без фактора пожара.

В 1192 году церковь уже точно пострадала от пожара. В ходе восстановления церкви в 1200 году был создан самый примечательный архитектурный элемент — восьмигранный купол-фонарь над восточным средокрестием с двумя башнями в районе хора. При этом сформировалась алтарная часть в форме т. н. «клеверного листа». Подобная алтарная часть имеется также у церкви Большой Святой Мартин.
В 1801 году в ходе медиатизации, проходившей под руководством наполеоновского министра Талейрана было упразднено Кёльнское архиепископство, а 9 июня 1802 году все монастыри Рейнской области были секуляризированы. После закрытия монастыря Святых Апостолов стала ветшать и приходить в запустение. В 1822 году даже поднимался вопрос о её сносе, но в конечном счете было принято решение о сохранении и реставрации церкви.
В 1860 году при Апостольской церкви открылась городская гимназия, также названная Апостольской (:de: Apostelgymnasium). Эта гимназия существует и по сей день. В 1871—1891 годах в церкви проводились масштабные реставрационные работы.
В годы второй мировой войны во время 262 бомбардировок Кёльна британской авиацией Кёльн был разрушен на 95 %. Апостольская церковь также сильно пострадала во время авианалётов. После войны первоначальное восстановление церкви было закончено в 1957 году, однако, капитальные реставрационные работы начались только в 1966 году и продолжались почти 40 лет. В ходе реставрации была вновь открыта ранее засыпанная крипта, но её росписи, выполненные в 1988—1993 годах Германом Готфридом, до сих пор вызывают недовольство сторонников аутентичности в архитектуре.
18 сентября 1965 года папа Павел VI присвоил Апостольской церкви звание Малой папской базилики ().
С 1 января 2010 года Апостольская церковь стала приходской и центром Апостольской католической общины города Кёльна.

Примечания

Литература 

 Ralf van Bühren: Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils (Konziliengeschichte, Reihe B: Untersuchungen), Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh 2008 — ISBN 978-3-506-76388-4
 Annerose Berners: St. Aposteln in Köln. Untersuchungen zur Geschichte eines mittelalterlichen Kollegiatstifts bis ins 15. Jahrhundert, 2 Bde., Diss. Bonn 2004
 Sabine Czymmek, Die Kölner romanischen Kirchen, Schatzkunst, Bd. 1, Köln 2008 (=Colonia Romanica, Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen Köln e. V., Bd. 75-122 — ISBN 978-3-7743-0422-2
 Jörg Poettgen: Das spätgotische Geläute von St. Aposteln. Ein unbekanntes Werk des Kölner Meisters Johan van Andernach. In: Colonia Romanica II (1987), стр. 16-32
 Köln St. Aposteln von Gottfried Stracke, Stadtspuren Band 19 — ISBN 3-7616-1035-1 
 St. Aposteln in Köln von Norbert Nussbaum — ISBN 3-88094-491-1

Ссылки 
 Страница Апостольской церкви на сайте «Романские церкви Кёльна»
 Страница Апостольской церкви на International Database and Gallery of Structures
 Страница Апостольской церкви на сайте gcatholic.org
 Страница Апостольской церкви на сайте "Старый город Кёльна"
 3D-модель Апостольской церкви

Романские церкви Кёльна
Малые базилики Северного Рейна-Вестфалии
Католические храмы Кёльна
Альштадт-Норд